

Patronyme 

 Bernard-Jacques Foubert (1739-1819), administrateur du Musée du Louvre. 
 Bruno Nicolas Foubert de Bizy (1733-1818), général de la révolution française.
 Émile-Louis Foubert,(1848-1911), peintre français.
 Paul Foubert (1812-1885), homme politique français.

Voies et bâtiments 
 Le passage Foubert, voie du 13 arrondissement de Paris, en France. 
 La tour Foubert, ancienne tour fortifiée située dans la commune française de Tours.